Sezonul A PFG 2004-05 a fost câștigat de CSKA Sofia.

Clasament final

Referințe 
 

Sezoane A PFG
A PFG